Matilde Plantagenet o Matilde de Inglaterra (1156 - 28 de junio de 1189), también llamada Maud, fue duquesa consorte de Sajonia y de Baviera. Era la hija mayor de Enrique II de Inglaterra y de Leonor de Aquitania.

Era media hermana de María de Champaña y Adelaida de Francia, del anterior matrimonio de Leonor de Aquitania con Luis VII de Francia, y hermana de Guillermo, Enrique, Ricardo Corazón de León, Godofredo, Leonor, Juana y Juan Sin Tierra. Matilda pasó la mayor parte de su infancia en compañía de su madre, la reina Leonor.

En [[1190
]] Reinaldo de Dassel, arzobispo de Colonia, fue a la corte del rey Enrique II en Ruan para negociar un matrimonio para Matilde. Hubo conflictos durante las negociaciones, cuando Robert de Beaumont, II conde de Leicester, rehusó saludar al arzobispo alegando que era cismático y partidario del antipapa, Víctor IV. Se abandonó el plan original de casar a Matilda con un hijo de Federico I Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y Matilda salió de Inglaterra en septiembre de 1167 para casarse con Enrique el León, duque de Sajonia y de Baviera, con quien tuvo cuatro hijos y una hija:
 Matilde (Richenza) (1171-1210), que se casó con Godofredo, Conde de Perche
 Enrique V, Conde Palatino del Rin (1175-1227)
 Lotario (1174-1190)
 Otón IV, futuro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (1175-1218)
 Guillermo, Duque de Luneburgo (1184-1213)

En la época en que se casaron, Enrique el León era uno de los aliados más poderosos de Federico I. Matilde se ocupó de los asuntos de su marido durante su estancia en Tierra Santa de 1172 a 1173. En 1174, Enrique el León tuvo un conflicto con Federico I, y Enrique y Matilde fueron obligados a exiliarse de Germania y refugiarse en Normandía en la corte de Enrique II, el padre de Matilde, en el año 1182. Durante este periodo en la corte real en Argentan, el trovador Bertran de Born la hizo objeto de su deseo en dos de sus poemas de "amor cortés", llamándola "Elena" o "Lana". 

Matilde y su familia permanecieron en Normandía bajo la protección de Enrique II hasta 1185, cuando se les permitió volver a Sajonia. Enrique II murió en 1189 y su hija Matilde una semana después. Su tumba se encuentra junto a la de su esposo en la catedral de Brunswick.

Árbol genealógico

Enlaces externos 

Duquesas consortes de Sajonia
Duquesas consortes de Baviera del siglo XII
Duquesas consortes de Baviera (con la casa de Welf)

Nobles de Inglaterra del siglo XII

Casa de Plantagenet

Inglesas del siglo XII
Fallecidos en Brunswick
Familia de Enrique II de Inglaterra